— сёдзё-манга Синохары Тиэ, выходящая в журнале Shojo Comic. На английском языке лицензирована компанией VIZ Media. В 2001 году манга получила Премию издательства Shogakukan в категории «сёдзё».

История повествует о пятнадцатилетней японской девочке , которая магическим образом попадает в Хаттусу, столицу Хеттского царства в Малой Азии, времён царя Суппилулиумы I.

Примечания

Ссылки 
 Red River на сайте VIZ Media

Манга 1995 года